Ви́ктор Крыло́в: Крылов, Виктор Александрович (1838—1908) — русский драматург, один из авторов «ЭСБЕ».
 Крылов, Виктор Владимирович (род. 1952) — советский и британский физик.
 Крылов, Виктор Иванович (1874—1928) — русский педагог, краевед, общественный деятель.
 Крылов, Виктор Соломонович (1925—2021) — советский и российский микрохирург.